slinger (versiering), een aaneengesloten en verbonden serie repeterende objecten, gebruikt als versiering
slinger (natuurkunde), een voorwerp dat regelmatig heen en weer gaat
Slingeruurwerk, een uurwerk dat met behulp van een slinger aangedreven wordt
Slinger van Foucault, een slinger waarmee de draaiing van de aarde aangetoond kan worden
Slinger van Atwood
Slinger van Kater
Slinger van von Waltenhofen
Magnetische slinger
Torsieslinger
slinger (wapen), een primitief wapen waarmee stenen kunnen worden weggeschoten, bekend uit het verhaal van David en Goliath
zwengel, een hendel om iets te laten ronddraaien, gebruikt bij antieke auto's om de motor te starten, door sommigen foutief een slinger genoemd
Slinger (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Slinger (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
De Slingers, een groep superhelden uit de Marvel Comics
Personen
Cees Slinger, een Nederlandse jazzpianist
Harry Slinger, een Nederlandse zanger